Хопёр:
 Хопёр — река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона.
 «Хопёр» — средний десантный корабль проекта 572 или «Бурея», позже морской транспорт вооружения ВМФ ВС Союза ССР.
 «Хопёр» — российский футбольный клуб из Балашова Саратовской области.
 Хопёр — название железнодорожной станции Балашов-Пассажирский Юго-Восточной железной дороги до 1987 года.
 Хопёр — село, Колышлейский район, Пензенская область, Россия

См. также 
 Хопёрский заповедник
 Хопёр-Инвест